Slaviša Stojanoviĉ é um treinador e ex-jogador de futebol esloveno. Stojanoviĉ venceu o PrvaLiga esloveno duas vezes, com o Domzale, e o campeonato sérvio uma vez, com o Estrela Vermelha de Belgrado. Ele é atualmente treinador da seleção da Letónia.

Futebolistas da Eslovénia